Гешко́ — українське прізвище.

 Гешко Домна Миколаївна (1909–?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Гешко Іван Тарасович ( 1979) — український спортсмен, заслужений майстер спорту.